Distretto di Minsk – distretto della Bielorussia
Distretto di Mińsk – distretto della Polonia